Time passages (album), studioalbum van Al Stewart uit 1978
 Time passages (single), titelsong en single afkomstig van bovengenoemd album
 Time passages live, livealbum van Al Stewart, opgenomen in 1978 maar verschenen 2002